Bélesta, commune française de l'Ariège
 Bélesta, commune française des Pyrénées-Orientales

Voir aussi 
Bélesta-en-Lauragais, commune française de la Haute-Garonne